Криче́вский — топонимическая фамилия (от названия города Кричев). Распространена среди евреев.

Известные носители 
 Кричевский, Абрам Григорьевич (1912—1982) — советский кинооператор и режиссёр.
 Кричевский, Андрей Борисович (род. 1981) — генеральный директор ФГУП «Фирма Мелодия», генеральный директор Всероссийской организации интеллектуальной собственности.
 
 Кричевский, Владимир Григорьевич (род. 1947) — российский искусствовед и дизайнер, автор книг и многочисленных статей по графическому дизайну.
 Кричевский, Гарик (род. 1963) — украинский певец, телеведущий.
 
 Кричевский, Давид Львович (1892—1942) — советский архитектор.
 Кричевский, Евгений Самойлович (1916—1998) — инженер-электрик, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Автоматизация производственных процессов» ЛГИ (1963—1983).
 Кричевский, Илья Маратович (1963—1991) — Герой Советского Союза, участник митингов против августовского путча в 1991 году, погиб.
 Кричевский, Исаак Рувимович (1901—1993) — советский учёный-физикохимик, доктор химических наук (1937), профессор.
 
 Кричевский, Никита Александрович (род. 1968) — российский экономист и публицист.
 Кричевский, Николай Васильевич (1898—1961) — художник, сын В. Г. Кричевского.
 Кричевский, Осип Гаврилович (1767—1832) — врач Нерчинских заводов, изобретатель сухого молока.
 Кричевский, Рафаил Евсеевич (род. 1936) — специалист в области математической кибернетики и теории информации, автор множества научно-популярных работ; доктор физико-математических наук, профессор.
 Кричевский, Роберт Львович (1936—2005) — психолог, доктор психологических наук, профессор, специалист в области социальной психологии.
 Кричевский, Сергей Владимирович (род. 1955) — российский космонавт-испытатель.
 Кричевский, Фёдор Григорьевич (1879—1947) — украинский художник, брат В. Г. Кричевского.
 Кричевский, Юрий Борисович (1885—1942) — русский поэт-символист, критик, юрист и адвокат.

Известные носительницы 
 Кричевская, Вера Ефимовна (род. 1974) — российский журналист, телережиссёр и продюсер.
 Кричевская, Любовь Яковлевна (? — около 1865) — поэтесса и писательница.

Двойные фамилии 
 Кричевская-Росандич, Екатерина Васильевна (1926—2021) — американская художница украинского происхождения.

См. также 
 Кричевер, Игорь Моисеевич
 
 Кричевский переулок

Примечания